

Carriera

Club
Vanta 2 presenze intere in Coppa UEFA nell'edizione 2008-2009.

Nazionale
Ha disputato due gare in nazionale, segnando un gol.

Collegamenti esterni 

Calciatori della Nazionale lituana